Misch ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Misch (1896–1965), deutsch-amerikanischer Journalist
 Carl E. Misch (1947–2017), US-amerikanischer Zahnmediziner
 Friedrich Misch deutscher Buchdrucker in Heidelberg im 15. Jahrhundert
 Gabriele Misch (* 1959), deutsche Schauspielerin, Sängerin und Autorin
 
 Gerda Misch (1920–1997), deutsche Politikerin (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Käthe Misch-Frankl, später Kate Friedländer (1902–1949), österreichisch-britische Psychiaterin und Psychoanalytikerin
 Ludwig Misch (1887–1967), deutscher Musikologe
 Robert Misch (1860–1929), deutscher Librettist
 Rochus Misch (1917–2013), Funker und Angehöriger der Leibstandarte SS Adolf Hitler
 Tom Misch (* 1995), britischer Musiker

Sonstiges:
 Misch Crag, Felsvorsprung im Viktorialand, Antarktika